

Miejscowości i ich części w Polscee 
 Wg TERYT jest ich 4, w tym 3 podstawowe
 Strużka – wieś w woj. lubuskim, w pow. krośnieńskim, w gminie Bobrowice
 Strużka – osada w woj. pomorskim, w pow. chojnickim, w gminie Chojnice
 Strużka – osada leśna w woj. pomorskim, w pow. człuchowskim, w gminie Koczała
 Strużka – część wsi Iwanowice w woj. wielkopolskim, w pow. kaliskim, w gminie Szczytniki

Cieki wodne 
 Strużka – struga, dopływ rzeki Błotnicy
 Strużka – struga, dopływ potoku Sowinki
 Strużka – struga, dopływ rzeki Gwdy (jez. Wierzchowo) 
 Strużka – struga, dopływ rzeki Małej Wierzycy
 Strużka – strumień, dopływ rzeki Bukowiny
 Strużka – strumień, dopływ strumienia Karwiny (Pogorzeliczki)
 Szum (dawniej Strużka) – rzeka, dopływ rzeki Tanwi

Zobacz też 
 Strużanka, Strużki, Strużnica, Strużyna, Strużyny
 Zastruże